Джава́дов () — азербайджанская фамилия; имеет женскую форму Джавадова.

Известные носители 
 Джавадов, Ага Гусейн Халил оглы (1894—1981) — советский актёр.
 Джавадов, Арастун Нуреддин оглы (род. 1948) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Джавадов, Афис Магомедович (род. 1973) — российский борец, чемпион России.
 Джавадов, Вагиф Физули оглы (род. 1989) — азербайджанский и российский футболист.
 Джавадов, Гамаршах Джаллад оглы (1938—2005) — советский и азербайджанский учёный-историк, этнолог, доктор исторических наук, профессор.
 Джавадов, Джалил Мамедали оглы (1916—1980) — советский контр-адмирал, участник Великой Отечественной войны.
 Джавадов, Джейхун Сейидахмед оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист, полузащитник.
 Джавадов, Заур Нурбаба оглы (род. 1986) — чемпион Европы по кикбосингу среди профессионалов по версии WKA.
 Джавадов, Искендер Джавад оглы (род. 1956) — советский футболист и азербайджанский футбольный функционер.
 Джавадов, Имран Аяз Оглы (род. 1994) — российский самбист.
 Джавадов, Кулам Магеррам оглы (1930—1993) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда, мастер хлопка Азербайджанской ССР.
 Джавадов, Махир Бахтияр оглы (род. 1949) — азербайджанский государственный деятель.
 Джавадов, Ровшан Бахтияр оглы (1951—1995) — советский и азербайджанский военачальник и государственный деятель.
 Джавадов, Усейн Ага Бала оглы (1905—1979) — советский партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Джавадов, Физули Джавадович (1950—2021) — азербайджанский футболист.
 Джавадов, Эдуард Джавадович (род. 1959) — российский ветеринар, специалист в области ветеринарной вирусологии, академик РАН (2016).